Берсукер:

 Берсукер, Геннадий Исаакович (род. 1953) — советский и американский физик, сын И. Б. Берсукера.
 Берсукер, Исаак Борухович (род. 1928) — молдавский советский и американский химик и физик.